Игорь Борисович Богоряд (10 августа 1935, Ахтырка — 9 сентября 2016, Томск) — советский и российский учёный в области баллистики, профессор кафедры динамики полёта Томского государственного университета. Директор НИИ ПММ ТГУ (1988-2006).

Биография

Работы 
 К решению задачи о колебаниях жидкости, частично заполняющей полость, вариационным методом // Известия АН СССР. ПММ. 1962. Т. 26, вып. 6;
 Вариационные методы в задаче о движении в безграничной жидкости тонкостенного стержня с полостью, частично заполненной жидкостью //Доклады III Сибирской конференции по математике и механике. Томск, 1964;
 Совместно с И. А. Дружининым, Г. З. Дружининой, Э. Е. Либиным. Введение в динамику сосудов с жидкостью. Томск, 1977;
 Динамика вязкой жидкости со свободной поверхностью. Томск, 1980;
 Совместно с И. А. Дружининым, С. В. Чахловым. Исследование переходных процессов при больших возмущениях свободной поверхности в замкнутом отсеке // Динамика космических аппаратов и исследование космического пространства. М., 1986;
 О коэффициентах демпфирования, обусловленных наличием в подвижном сосуде жидкости со свободной поверхностью // Изв. АН УССР. ПМ. 1990. № 4;
 A mathematical Model of oscillations Energy dissipation of Viscous Liquid in a Tank // Intern. Ser. of Numerical Mathem. Birkhauser Verlag Basel. 1992. Vol. 106;
 Совместно с Г. В. Христенко. О демпфировании нелинейных колебаний вязкой жидкости, частично заполняющей сосуд // Известия РАН. МЖГ. 1994. № 5;
 On Mechanism of Oscillations Energy Dissipation of Liquid in Tank. Models, Estimates and Numerical Results // Comput. Fluid Dynamics’ 94. J. Wiley and Sons Ltd. 1994;
 Совместно с N. Lavrova. The Dynamical Interaction of Viscous Liquid and the Cavity Containing Variable Gas Mass // Comput. Fluid Dynamics’ 96. J.Wiley and Sons Ltd. 1996;
 Колебания вязкой жидкости в полости твердого тела: Некоторые математические модели и количественные оценки. Томск, 1999;
 Совместно с Н. П. Лавровой. Численная модель течения жидкости во вращающемся цилиндре с упругими радиально расположенными ребрами // Прикладная механика и техническая физика. 2013. Т. 54. № 2.

Литература 
 Развитие математики, механики, и кибернетики в Томском университете: Сборник статей / Под ред. Е. Д. Томилова, Р. Н. Щербакова. Томск, 1981;
 Научно-исследовательский институт прикладной математики и механики. 1968—1993: Из истории института / Е. Д. Томилов, З. И. Касимов. Томск, 1993;
 Брусиловский А. Д. От Р-1 до Н-1: Беседы с профессором Борисом Рабиновичем: воспоминания и размышления. Королев, 1999;
 Томский государственный университет: Ежегодник-2001 / Под ред. Г. В. Майера. Томск, 2002;
 Профессора Томского университета: Биографический словарь (1980—2003) / С. Ф. Фоминых, С. А. Некрылов, К. В. Петров и др. Томск, 2003. Том 4, ч. 1;
 Фоминых С. Ф., Грибовский М. В. Богоряд Игорь Борисович // Энциклопедия Томской области. Т. 1: А — М. Томск, 2008;
 Выдающиеся выпускники Томского государственного университета / авт.-сост. С. Ф. Фоминых, С. А. Некрылов, М. В. Грибовский и др. Томск, 2013;

Примечания

Архивные источники 
 Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. Р-815. Оп. 55. Д. 352;

Ссылки 
 
 
 Персональная страница на сайте Фотоархив СО РАН

Преподаватели Томского государственного университета
Баллистики